Romagnolo – lingua romanza appartenente al gruppo gallo-italico
 Elena Romagnolo – mezzofondista e siepista italiana
 Giuseppe Romagnolo – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Piero Romagnolo – calciatore italiano